Pálfa település Tolna megyében
 Kemenespálfa település Vas megyében